Franciaország
Nozières, település Ardèche megyében
Nozières, település Cher megyében